Başmakçı (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Başmakçı (stad), de hoofdplaats van het district